Världsmästerskapet i basket kan syfta på:

 Världsmästerskapet i basket för damer
 Världsmästerskapet i basket för herrar
 U21-världsmästerskapet i basket för damer
 U21-världsmästerskapet i basket för herrar
 U19-världsmästerskapet i basket för damer
 U19-världsmästerskapet i basket för herrar
 U17-världsmästerskapet i basket för damer
 U17-världsmästerskapet i basket för herrar